Campiano ima više značenja:
 Campiano, Bologna
 Campiano, Ravenna
 Campiano, Verona